Сихва:
 Сихва (деревня) — деревня в волости Отепя (бывший Отепяский район, Эстония)
 Сихва (залив) — искусственный залив на северо-западном побережье Южной Кореи, где находится Сихвинская приливная электростанция
 Сихва (промышленный район) — промышленный район города Сихын (Южная Корея)